Первый дивизион Мальты 1978/1979 () — 64-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Группа А

Группа В

Второй этап

Чемпионская группа

Группа на вылет

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1978/1979
Мальта
Мальта
1978 год на Мальте
1979 год на Мальте